Mertendorf può riferirsi a:
 Mertendorf – comune tedesco della Sassonia-Anhalt
 Mertendorf – comune tedesco della Turingia
 Mertendorf (oggi Merboltice) – comune ceco